Casque – francuski niszczyciel typu Bouclier
 Casque – francuski niszczyciel typu Le Hardi

Zobacz też 
 Kask